Xanadu – letnia stolica imperium Kubilaj-chana

Niektóre odniesienia 
 Xanadu – amerykański film fabularny z 1980 r. w reżyserii Roberta Greenwalda z Olivią Newton-John w roli głównej
 Xanadu – album muzyczny Electric Light Orchestra i Olivii Newton-John zawierający ścieżkę dźwiękową z filmu Xanadu
 Xanadu – utwór muzyczny Olivii Newton-John i Electric Light Orchestra
 Xanadu – wirtualny świat z pilotażowego odcinka francuskiego serialu animowanego Kod Lyoko – Garage Kids.
 Xanadu – musical 
 Xanadu – amerykańska jazzowa wytwórnia płytowa, działająca w latach 70. i 80.
 Xanadu – komputerowy hipertekstowy projekt informatyczny
 Xanadu 2.0 – inteligentny dom Billa Gatesa
 Xanadu – utwór grupy Rush z albumu A Farewell to Kings
 Xanadu – jasny obszar na powierzchni Tytana, księżyca Saturna
 Xanadu - obraz "raju" Hay Lin w serialu animowanym W.I.T.C.H. Czarodziejki oraz 24 odcinek 2 sezonu. Przez porażki W.I.T.C.H. z odcinków poprzedzających S2/E24 obraz Hay Lin nie przypominał jednak raju i nawet został określony przez jednego z oceniających jako koszmar